Гарбузова — фамилия. Известные носители:

 Гарбузова, Виринея Стефановна (1914—2002) — российский востоковед-тюрколог и переводчик; доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербург).
 Гарбузова, Рая (1906—1997) — русская и американская виолончелистка.